Federation Cup 1975 var den 13. udgave af Fed Cup, den kvindelige pendant til mændenes Davis Cup, arrangeret af International Tennis Federation. Turneringen havde deltagelse af 27 nationer, og alle kampene blev spillet på grusbaner i Country Club Axiois i Aix-en-Provence, Frankrig i perioden 5. - 11. maj 1975. Frankrig var Fed Cup-værtsland for anden gang, men det var første gang, at mesterskabet blev afviklet i Aix-en-Provence.

Turneringen blev vundet af Tjekkoslovakiet, som i finalen besejrede de forsvarende mestre fra Australien med 3-0, og som dermed vandt mesterskabet for første gang. Inden havde holdet kvartfinalepladserne i 1966 og 1969 som sine bedste resultater. Det vindende hold bestod af Martina Navrátilová og Renáta Tomanová, mens Australien blev repræsenteret af Helen Gourlay, Evonne Goolagong og Dianne Fromholtz.

Resultater 

Alle holdkampe bestod af tre kampe, to singler og en double, og alle kampe blev spillet bedst af tre sæt.

Hovedrunde

Trøstrunde 

Trøstrunden havde deltagelse af de hold, der tabte i første eller anden runde i hovedrunden.

Kilder 
 Fed Cup   
 Fed Cup - World Group - 1975  

Fed Cup
Tennis i 1975
Tennis i Frankrig